Der Teufelskreis bezeichnet:

 Der Teufelskreis (Drama), Theaterstück von Hedda Zinner
 Der Teufelskreis (1956), deutscher Spielfilm von Carl Ballhaus aus dem Jahr 1956, Verfilmung des Theaterstücks von Hedda Zinner
 Der Teufelskreis (1961), britischer Spielfilm von Basil Dearden aus dem Jahr 1961

siehe auch:

 Teufelskreis